Birling – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Birling – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)